Anders Hultdin är en före detta ishockeyspelare från Borlänge i Dalarna. Hultdin spelade som ung för Dalarna och vann guld i TV-pucken. Som junior kom han till Västerås IK och senare till Mora IK där han även fick spela några matcher med A-laget i Division I innan han började spela för IFK Arboga i Division 2. Hultdin följde sedan Arboga genom seriesystemet till Allsvenskan där han gick vidare till Nybro IF och var med och förde upp även dem från Division 1 till Allsvenskan. Efter två säsonger med Nybro fortsatte Hultdin med ett par olika Division I-klubbar innan han återvände till Arboga. Hockeykarriären avslutades med en säsong (2014/15) som tränare för Köping HC som Hultdin ledde från Division 2 till Division 1.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1977
Levande personer
Män
Personer från Borlänge kommun
Spelare i IFK Arboga
Spelare i Köping HC
Spelare i Linden Hockey
Spelare i Mora IK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Örebro HK
Svenska ishockeyspelare